AASS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 926 амінокислот, а молекулярна маса — 102 132.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, НАДФ. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Оксидоредуктази
Мітохондріальні білки